Карлы:
 Карлы́ — деревня в Гафурийском районе Башкортостана.
 Карлы́ — озеро в Гафурийском районе Башкортостана.
 Большие Карлы́ — река в Татарстане и Чувашии.
 Малые Карлы́ — река в Чувашии.
 Ка́рлы — сословие лично свободных крестьян в средневековой Скандинавии.
 Ка́рлы — то же, что гномы и карлики.

См. также 
 Карл (значения)